VIP este un acronim pentru Very Important Person, o persoană foarte importantă, căreia i se acordă privilegii din cauza statutului său, sau al importanței sale sociale.

VIP se mai poate referi la:
 Very Important Person (film), un film de comedie britanic, din 1961, regizat de Ken Annakin, pe un scenariu Jack Davies și Henry Blyth.
 The V.I.P.s, un film din 1963
 V.I.P. (film din 1988), un film indian din 1988
 V.I.P (film din 1997), un film indian din 1997
 VIPs, un film brazilian din 2010
VIP Magazin, o revistă din Republica Moldova
 The V.I.P.'s, o formație engleză din anii 1960
 V.I.P. (formație maghiară), formație maghiară care a participat la Eurovision

Altele
 Virtual IP address
 VIP Ecuador, o companie aeriană din Ecuador

Acronime de trei litere